Die 51. Ausgabe der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beginnt am 19. Januar in Monte Carlo und endet am 19. November 2023 in Japan.

Fahrer und Teams 
Im Team von Hyundai fährt der mehrjährige Stammfahrer Thierry Neuville die gesamte Saison. Das zweite Vollzeitauto pilotiert Esapekka Lappi. Craig Breen wechselt von M-Sport zurück zu Hyundai und teilt sich ein Auto mit Dani Sordo, der eigentlich nach der Saison 2022 seine Karriere beenden wollte. Auf die Dienste von Oliver Solberg wird gänzlich verzichtet.

Auch im Jahr 2023 werden bei Toyota Weltmeister Kalle Rovanperä und Elfyn Evans bei den geplanten 13 Rallyes eingesetzt. Takamoto Katsuta, neu im Werksteam und nicht mehr durchgängig im Nachwuchsteam, teilt sich ein Auto mit Sébastien Ogier.

Bei M-Sport fahren Ott Tänak, der von Hyundai wechselt, Pierre-Louis Loubet sowie der Privatier Jourdan Serderidis.

Teilnehmer ohne Anrecht auf Punkte in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft

Kalender 
Das erste Mal in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft wird ein WM-Lauf grenzübergreifend in drei Ländern ausgetragen. Die Rallye Zentraleuropa startet in Tschechien, führt über Österreich und Deutschland. Der Servicepark wird im bayrischen Passau angelegt. Die Rallye Zentraleuropa ersetzt die frühere Rallye Deutschland, die im Saarland bei Saarbrücken und in Rheinland-Pfalz rund um Trier stattgefunden hatte. Nach der COVID-19 Pause sind die Rallye Mexiko und die Rallye Chile wieder im Kalender. Nicht mehr dabei sind die Rallye Belgien, Spanien und Neuseeland.

Klassifikationen

Fahrer-Weltmeisterschaft 

Die WM-Punkte werden an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.

Für die Power-Stage erhielten die fünf schnellsten Fahrer jeweils 5-4-3-2-1 Bonuspunkte.

Herstellerwertung

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer
 Liste der WRC-Weltmeister

Weblinks 

 Offizielle Website der WRC

Einzelnachweise 

 
Motorsportsaison 2023